Ostrea megadon är en musselart som beskrevs av Sylvanus Charles Thorp Hanley 1846. Ostrea megadon ingår i släktet Ostrea och familjen ostron. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ostron
megadon